Juan Pérez de Guzmán puede referirse a:
Juan Pérez de Guzmán y Gonzaga (siglo XVII), militar y gobernante colonial español.
Juan Pérez de Guzmán y Gallo (1841—1923), periodista, historiador y polígrafo español.
Juan Pérez de Guzmán y Boza (1852-1934), II Duque de T'serclaes, contemporáneo del anterior, igualmente español, escritor, historiador y miembro de la Real Academia de la Historia.